Анджейс Пасечникс (; род. , Рига, Латвия) — латвийский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
Дебютировал на профессиональном уровне в 2012 году в рижском клубе ВЭФ.

В августе 2015 года перешёл в «Гран-Канарию» и в сезоне 2015/2016 выступал за молодёжную команду. По итогам сезона 2016/2017 Пасечникс вошёл в пятёрку лучших молодых игроков.

22 июня 2017 года Пасечникс был выбран на драфте НБА 2017 года под общим 25-м номером командой «Орландо Мэджик», который тут же поменял его в «Филадельфию-76».

В ноябре 2022 года Пасечникс подписан контракт с «Метрополитан 92.

В феврале 2023 года Пасечникс вернулся в «Реал Бетис».

Сборная Латвии 
Регулярно привлекался в молодёжные сборные Латвии различных возрастов. В составе юношеской сборной вышел в полуфинал чемпионата Европы (до 18 лет) 2013 года, в среднем набирая 12,6 очков и 7,7 подборов.

Достижения 
  Чемпион Латвии (3): 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015
  Серебряный призёр Кубка Испании: 2016
  Обладатель Суперкубка Испании: 2016

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК ВЭФ 

Баскетболисты Латвии
Игроки БК ВЭФ
Игроки БК «Гран-Канария»
Игроки «Кэпитал-Сити Гоу-Гоу»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Метрополитан 92»